Le qualificazioni del singolare  dello  Stella Artois Championships 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoStella Artois Championships 2002 prevedevano 56 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Mardy Fish (Qualificato)
 Jack Brasington (primo turno)
 Mario Ančić (ultimo turno)
 Denis Golovanov (primo turno)
 Noam Behr (ultimo turno)
 Byron Black (ultimo turno)
 Grégory Carraz (ultimo turno)

 Jean-François Bachelot (Qualificato)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Gilles Elseneer (Qualificato)
 Jaymon Crabb (ultimo turno)
 Ivo Karlović (Qualificato)
 Bob Bryan (primo turno)
 Louis Vosloo (primo turno)

Qualificati 

 Mardy Fish
 Mike Bryan
 Ivo Karlović
 Gouichi Motomura

 Gilles Elseneer
 Jean-François Bachelot
 Grégory Carraz

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2002